Vinište est un toponyme qui peut désigner :
Vinište, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Konjic et dans le canton d'Herzégovine-Neretva, Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Vinište, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Žepče, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.